Эрнесто Рубен Кристальдо Санта-Крус (; 16 марта 1984, Асунсьон, Парагвай) — парагвайский футболист, вингер. Выступал за сборную Парагвая. Участник Олимпийских игр в Афинах.

Клубная карьера 
Кристальдо начал карьеру в клубе «Серро Портеньо». За четыре сезона он стал одним из ключевых футболистов клуба и провёл более ста матчей в парагвайской Примере. В 2008 году Эрнесто перешёл в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз». 13 сентября в матче против «Лануса» он дебютировал в чемпионате Аргентины. В этом же поединке Кристальдо забил свой первый гол за «бойз». Он так и не смог стать основным футболистом в новой команде и по окончании сезона вернулся в «Серро Портеньо».

За два сезона в составе «Портеньо» и «Соль де Америка», Кристальдо не смог набрать прежней формы, несмотря на то, что дважды завоевывал серебряные медали чемпионата. В 2011 году он подписал соглашение с колумбийским «Кукута Депортиво». 11 сентября в матче против «Депортес Толима» Эрнесто дебютировал в Кубке Мустанга.

В начале 2012 года Кристальдо перешёл в боливийский «Стронгест». 2 февраля в матче против «Ориенте Петролеро» он дебютировал в чемпионате Боливии. Через неделю в поединке против «Университарио» Эрнесто забил свой первый гол за «Стронгест». За команду он провёл более 150 матчей во всех турнирах.

Летом 2016 года Кристальдо вернулся на родину, подписав контракт со столичным «Насьоналем». 9 июля в матче против «Депортиво Капиата» он дебютировал за новый клуб. Летом 2017 года Эрнесто перешёл в «Депортиво Капиата». 24 сентября в матче против «Соль де Америка» он дебютировал за новую команду. В начале 2018 года Кристальдо присоединился к «Рояль Пари». 3 февраля в матче против «Ауроры» он дебютировал за новый клуб.

Международная карьера 
В 2004 году Кристальдо попал в заявку национальной команды на участие в Кубке Америки в Перу. 9 июля в матче против сборной Коста-Рики он дебютировал за национальную команду. Эрнесто также принял участие в поединках против команд Чили и Уругвая. В матче против чилийцев он забил свой первый гол за сборную.

В том же году Кристальдо завоевал серебряные медали Олимпийских игр в Афинах. На турнире он сыграл в матчах против сборных Японии, Италии, Южной Кореи и Аргентины.

Голы за сборную Парагвая

Достижения 
Командные

 «Стронгест»
  Чемпионат Боливии — Клаусура 2011/2012
  Чемпионат Боливии — Апертура 2012/2013
  Чемпионат Боливии — Апертура 2013/2014

Международные

  Олимпийские игры — 2004

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте sports.ru

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки олимпийской сборной Парагвая по футболу
Игроки сборной Парагвая по футболу (до 20 лет)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Стронгест»
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Кукута Депортиво»
Игроки ФК «Соль де Америка»
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон
Игроки ФК «Депортиво Капиата»
Игроки ФК «Рояль Пари»